Jan "Opa" Kip, voormalig oudste man van Nederland
Jan Kip (kunstenaar), Nederlands kunstenaar
Jan Kip (ondernemer), Nederlands ondernemer